USS Tullibee war der Name zweier U-Boote der United States Navy:
USS Tullibee (SS-284), ein U-Boot der Gato-Klasse, in Dienst von  1943 bis 1944
USS Tullibee (SSN-597), ein klassenloses U-Boot, in Dienst von 1960 bis 1988

Tullibee